Rawdon är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Lanaudière och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Rawdon ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjöarna  Lac Pontbriand och Lac Rawdon.

Terrängen runt Rawdon är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Mont Pontbriand,  meter över havet,  km nordväst om Rawdon. Rawdon är det största samhället i trakten. 

I omgivningarna runt Rawdon växer i huvudsak blandskog. Runt Rawdon är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec